L'Accord de réconciliation de 1994 a été signé après l'unification du Yémen le , en Jordanie, dans le but de mettre fin à la crise politique entre les deux Yémen. Il est signé par le  Président Yéménite, Ali Abdallah Saleh, et son adjoint, Ali Salem al-Beidh .

Références

Articles connexes  
 Guerre civile yéménite de 1994

Histoire du Yémen